Бирюля — многозначный термин.

Реки 
Бирюля (приток Ура) — река в Кемеровской области.
Бирюля (приток Маймы) — река в Республике Алтай.

Населённые пункты 
 Бирюля — бывший посёлок Кемеровской области, Россия.
 Бирюля — село Республики Алтай, Россия.

Персоны 
Бирюля, Константин Пименович — Герой Советского Союза.